Dmitri Aleksandrovitch Sennikov (en ) est un footballeur russe né le  à Léningrad.

Biographie

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du FK Chinnik Iaroslavl
Joueur du FK Rubin Kazan
Joueur du Lokomotiv Moscou
Naissance en juin 1976
Naissance à Léningrad